

Codici 
 ILI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Iliamna, Iliamna (Alaska), Stati Uniti
 ili – codice ISO 639-3 della lingua ili turki

Geografia 
 Ili  – fiume che attraversa la Cina e il Kazakistan e sfocia nel lago Balkhashm